Дьюла Мо́равчик () (29 января 1892, Будапешт, Венгрия — 10 декабря 1972, там же) — венгерский историк и филолог, византинист, медиевист.

Биография 
Является выпускником Будапештского университета. В 1930-х годах проводил исследования в Греции. Академик Венгерской академии наук с 1945 г. В 1949 г. стал Лауреатом премии Кошута. Почётный доктор Афинского университета, член-корреспондент Австрийской, Баварской, Болгарской и Германской академий наук.

Научным интересом было исследование византийских источников, где упоминаются венгерские, аварские, болгарские, половецкие, печенежские и другие тюркские народности. Также занимался историей Венгрии и венгеро-византийских отношений.

Научные работы

Книги 
 Moravcsik Gy. A magyar szent korona görög feliratai. — Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1935. — 50 p.
 Moravcsik Gy. A magyar történet bizánci forrásai. — Budapest: Kiadja a Magyar Történelmi Társulat, 1934. — 256 p.
 Moravcsik Gy. A papiruszok világából. — Budapest, 1942.
 Moravcsik Gy. Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. — Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984. — 363 p.
 Moravcsik Gy. Az onogurok történetéhez. — Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1930. — 37 p.
 Moravcsik Gy. Bevezetés a bizantinológiába. — Budapest: Tankönyvkiadó, 1966. — 163 p.
 Moravcsik Gy. Bibliographia philologiae classicae Hungaricae 1901—1925. — Budapest, 1930. — 162 p.
 Moravcsik Gy. Bizánc és a magyarság. — Budapest, 1953. (2 изд. 1970 под названием «Byzantium and the Magyars», 3 изд. 2003)
 Moravcsik Gy. Byzantinoturcica. — Budapest, 1942—1943. — T. 1-2. — 378 + 326 p. (2 изд. Berlin 1958, 3 изд. Leiden 1983).
 Moravcsik Gy. Die byzantinische Kultur und das mittelalterliche Ungarn. — Berlin, 1956. — 29 p.
 Moravcsik Gy. Miről vallanak a papiruszok? — Gondolat, 1961. — 250 p.
 Moravcsik Gy. Studia Byzantina. — Budapest-Amszterdam, 1967. — 440 p.
 Moravcsik Gy. Szent László leánya és a bizánci Pantokrator-monostor. — Budapest-Konstantinápoly, 1923. — 84 p.

Статьи 
 Моравчик Ю. Происхождение слова tzitzakion // Seminarium Kondakovianum. — Прага, 1931. — Т. IV. — С. 69-76.
 Moravcsik Gy. August Heisenberg // Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1931. — T. 55. — P. 26-27.
 Moravcsik Gy. Barbarische Sprachreste in der Theogonie des Johannes Tzetzes // Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher. — 1928/29. — Bd. 7. — P. 352—365.
 Moravcsik Gy. Bericht des Leonardus Chiensis über den Fall von Konstantinopel in einer vulgärgriechischen Quelle // Byzantinische Zeitschrift. — 1951. — Bd. 44. — P. 428—436.
 Moravcsik Gy. Byzantine Christianity and the Magyars in the Period of Their Migration // American Slavic and East European Review. — 1946. — Vol. 5, № 3/4. — P. 29-45.
 Moravcsik Gy. Byzantine Studies in Hungary 1939—1945 // Byzantinoslavica. — 1947/48. — T. IX. — S. 379—392.
 Moravcsik Gy. Byzantinologie et hellénologie // Byzantion. — 1965. — T. 35. — P. 291—301.
 Moravcsik Gy. Der Verfasser der mittelgriechischen Legende von Johannes dem Barmherzigen // Byzantinische Zeitschrift. — 1927. — Bd. 27. — P. 36-39.
 Moravcsik Gy. Die archaisierenden Namen der Ungarn in Byzanz // Byzantinische Zeitschrift. — 1929/30. — Bd. 30. — P. 247—253.
 Moravcsik Gy. Klaszszika-filológiánk és a nemzeti tudomanyok // Széphalom. — 1930. — T. 4. — P. 177—188.
 Moravcsik Gy. Les tâches actuelles de la byzantinologie // Byzantinoslavica. — 1949. — T. X. — S. 1-10.
 Moravcsik Gy. Niketas Akominatos lakodalmi kolteménye // Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1923. — T. 47. — P. 79-86.
 Moravcsik Gy. Sagen und Legenden Über Kaiser Basileios I // Dumbarton Oaks Papers. — 1961. — Vol. 15. — P. 59-126.
 Moravcsik Gy. The Role of the Byzantine Church in Medieval Hungary // American Slavic and East European Review. — 1947. — Vol. 6, № 3/4. — P. 134—151.
 Moravcsik Gy. Ungarische Bibliographie der Turkologie und der orientalisch-ungarischen Beziehungen 1914—1925 // Körösi Csoma-Archivum. — 1926/30. — T. 2. — P. 199—236.

Литература 
 Моравчик, Дьюла // Советская Историческая Энциклопедия / Гл. ред. Е. М. Жуков. — М.: Советская Энциклопедия, 1966. — Т. 9. — Стб. 680.
 Моравчик Дьюла // Большая Советская Энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская Энциклопедия, 1974. — Т. 16.
 Székely G. Moravcsik Gyula (1892—1972) // Századok. — 1974. — Cz. 2. — S. 547—550.
 Ковалев М. В. Венгерский византинист Дюла Моравчик и советская историческая наука // Центральноевропейские исследования. 2021. — № 4 (13). — С. 56-90.

Историки Венгрии
Филологи Венгрии
Византинисты
Почётные доктора Афинского университета
Медиевисты Венгрии